Линнеус университет () — государственный университет в Смоланде, южной провинции Швеции. Он состоит из двух корпусов, находящихся в городах Векшё и Кальмар. Университет был образован в 2010 году, после слияния университета в Векшё и колледжа в Кальмаре.

История 
Университет в Векшё был основан в 1967 году. В 1977 году стал именоваться колледжем, а в 1999 году вновь вернул себе статус университета. Колледж в Кальмаре был основан в 1997 году.

В Векшё с 1716 по 1727 год, сначала в низшей грамматической школе, затем в гимназии учился выдающийся шведский естествоиспытатели и медик Карл Линней (1707—1778) — наиболее известный в мире шведский учёный. После слияния двух учебных заведений новый университет был назван в его честь.

Факультеты 
 Факультет здравоохранения, социальной работы и поведенческих наук.
 Факультет гуманитарных и социальных наук.
 Факультет бизнеса, экономики и дизайна.
 Факультет естественных наук и инженерии.
 Отдел педагогического образования.

Школы 
 Школа здравоохранения.
 Школа образования, психологии и спортивной науке.
 Школа социальной работы.
 Школа языка и литературы.
 Школа культурологии.
 Школы социальных наук.
 Школа бизнеса и экономики.
 Школа дизайна.
 Школа естественных наук.
 Инженерная школа.
 Кальмарская морская академия.
 Школа компьютерных наук, физики и математики.

Другие отделы 
 Отдел коммуникаций.
 Отдел строительства и услуг.
 Отдел внешних контактов.
 Отдел планирования.
 Отдел по делам студентов.
 Факультет Управления.
 Отдел финансов.
 Управление международных связей.
 IT-отдел.
 Управление образования учителей и педагогических наук.
 Отдел кадров.
 Университетская библиотека

Корпуса 
Университет состоит из двух корпусов: в Векшё и в Кальмаре.

Кальмар 
Кальмар — небольшой город с хорошими условиями для студенческой жизни. У города богатая история, он окружён лесными массивами, располагается недалеко от моря. Школа естественных наук в городе Кальмар известна высоким уровнем преподавания, а также исследованиями в области охраны жизни, здоровья и окружающей среды.

Векшё 
Векшё, является центром общественной жизни на юго-востоке Швеции, с большим количеством музеев, театров, соборов и концертных залов. Этот регион также известен своей высокотехнологичной и целлюлозно-бумажной промышленностью. Окружён озёрами и лесами. Векшё также является одним из ведущих городов по обучению теннисистов в мире: Матс Виландер, Стефан Эдберг, Магнус Ларссон и Йонас Бёркман, все они учились здесь. В Векшё легко добраться из Копенгагена и Стокгольма самолетом и поездом.

Университетский корпус находится недалеко от центра города. Он был спроектирован по американскому образцу корпусов Campus: все учебные помещения находятся в нескольких минутах ходьбы. При строительстве корпуса были учтены требования по охране окружающей среде, поскольку сооружения граничит с охранной природной территорией.

В корпусе имеется 3700 студенческих квартир и комнат общежития, что обеспечивает проживание в университетском городке до 5200 студентов. На территории университета расположен научный парк, в котором имеют представительство более ста компаний.

Учебные здания, служебные и жилые помещения стоят друг рядом с другом на территории корпуса. Есть также рестораны, кафе, бары, книжные магазины, спортивный центр и различные служебные помещения. Корпус обеспечивает безопасную и спокойную обстановку, несмотря на высокий уровень активности. Он граничит с природным заповедником, озером и башнями средневекового замка.

Ссылки 
 Linnaeus University — оф. сайт
 VIS — оф. сайт

Университеты Швеции
Объекты, названные в честь Карла Линнея